Многоугольник в геометрии
Каменный многоугольник в мерзлотоведении